Произво́дная Гато́ расширяет концепцию производной на локально выпуклые топологические векторные пространства. Название дано в честь французского математика  ().

Определение 
Пусть  и  — нормированные пространства над полем 
а  — отображение, действующее из  в 

Если для некоторого  и некоторого 
существует предел (сходимость понимается по норме пространства )

то его называют дифференциалом Гато (или слабым дифференциалом)
отображения  в точке  (на приращении ).

Отображение  также называют первой вариацией отображения 
в точке  (на приращении ).

Дифференциал Гато обладает свойством однородности: если
определён , то для любого
 будет определён 

Слабый дифференциал не обязан быть линейным по 

Если линейность имеет место, то есть

где  — ограниченный линейный оператор,
то  называется слабой производной (или производной Гато)
отображения  в точке

См. также 
 Производная (обобщения)
 Производная Фреше

Литература 
 Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. — 572 с. — ISBN 5-9221-0266-4.
 Алексеев В.М., Тихомиров В.М., Фомин С.В. Оптимальное управление — Любое издание.

Дифференциальное исчисление
Функциональный анализ